Das Wort Niella bezeichnet zwei Orte in der italienischen Provinz Cuneo im Piemont:
 Niella Belbo
 Niella Tanaro